Alex Alves Cardoso, mais conhecido como Alex Alves (Assis Chateaubriand, 25 de agosto de 1992), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo .

Carreira

Paraná 
Alex Alves foi revelado pelas categorias de base do  e foi titular em boa parte da temporada de 2012, com os treinadores Ricardinho e Toninho Cecílio. Na temporada de 2013, com a chegada de Dado Cavalcanti, o zagueiro perdeu espaço e tornou-se o primeiro reserva da dupla formada por Anderson e Brinner. No início de 2014, com Milton Mendes, era o titular da camisa quatro, até decidir se transferir para o .

Goiás 
Em fevereiro de 2014, foi anunciado como novo reforço do , tendo assinado um contrato de três anos com a compra de 20% dos direitos de vitrine e, no final de um ano, o clube tem a opção de compra de mais 30% dos direitos de Alex Alves. Marcou seu primeiro gol com a camisa do novo clube no empate de 2 a 2 contra o .

Títulos 
 Paraná
 Campeonato Paranaense - Série Prata: 2012

 Goiás
 Campeonato Goiano: 2015, 2016, 2017

 Coritiba
 Taça Dionísio Filho de 2018

Nascidos em 1992
Naturais de Assis Chateaubriand (Paraná)
Futebolistas do Paraná
Futebolistas do Paraná Clube
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas do Coritiba Foot Ball Club
Futebolistas do Boa Esporte Clube
Futebolistas do Santa Cruz Futebol Clube